Ел Сенсерито има више значења:

 Ел Сенсерито (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сенсерито, Густаво Родригез (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику